Bosznia-Hercegovina
 Donje Vrbno, település a Boszniai Szerb Köztársaság Trebinjei régiójában
 Gornje Vrbno, település a Boszniai Szerb Köztársaság Trebinjei régiójában
 Csehország
 Vrbno nad Lesy, település a Lounyi járásban
 Vrbno pod Pradědem, település a Bruntáli járásban
 Nové Vrbno, Větřkovice településrésze az Opavai járásban
 Vrbno, Hořín településrésze a Mělníki járásban
 Vrbno, Kadov településrésze a Strakonicei járásban
 Horvátország
 Vrbno, település Varasd megyében